Хи́льберт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Хильберт, Давид (чаще Гильберт; 1862—1943) — немецкий математик.
 Хильберт, Карл Оге (1899—1953) — датский государственный деятель.
 Хильберт, Роберто (род. 1984) — немецкий футболист.

См. также 
 Гильберт
 Хилберт